Комплеме́нт — в X'-теории порождающей грамматики: составляющая вида  в структуре типа , где  — вершина, а  — её проекция. Иначе говоря, комплемент — составляющая-сестра для некоторой вершины в дереве структуры непосредственно составляющих.

Иногда комплемент определяется более узко — как внутренний аргумент вершины, то есть составляющая, которая должна присутствовать в пределах максимальной проекции вершины; иначе говоря, это составляющая, которая упоминается в словарных субкатегориальных признаках вершинного слова — описании его валентностей — в качестве обязательного актанта. К примеру, комплементом переходного глагола является его прямое дополнение, комплементом предлога — управляемая им именная группа, комплементом подчинительного союза — придаточная клауза. Вместе с вершиной комплемент составляет первую проекцию.

Примечания 

Генеративная лингвистика
Синтаксис